Oyta oder auch Oytha bezeichnet den mittelalterlichen Namen von
 Friesoythe, eine Stadt im Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen

Oyta ist der Name / Namenszusatz folgender Personen:
 Heinrich Totting von Oyta († 1397), Theologe und Philosoph im 14. Jahrhundert (in der Literatur auch: Henricus de Oyta, Hainricus de Oyta, Hainreichen)
 Heinrich Pape von Oyta, Magister (Hochschullehrer) in Prag ab 1369
 Heinrich Olting von Oyta, Magister in Wien 1397, Metaphysiker

Oyta (Oyda) ist eine Sprachvariante des Ometo im zentralen Äthiopien

Siehe auch:
 Oythe, Oyten